„Hache” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Hache” – kanonierka typu Hache z lat 60. XIX wieku, do 1867 roku nosiła nazwę „Canonnière nr 32”
 „Hache” – niszczyciel typu Claymore z początku XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów